Giovanna Botteri – giornalista italiana
 Giuseppe Botteri –  politico italiano
 Villa Botteri – frazione del comune di Trisobbio, in Piemonte